Puerto Ricaanse hockeyploeg (mannen)
 Puerto Ricaanse hockeyploeg (vrouwen)